— японский кинорежиссёр и сценарист, писатель, педагог. Однофамилец знаменитого японского режиссёра Акиры Куросавы. Дебютировал в 1983 году с эротической комедией «Войны Кандагавы». Впоследствии работал в жанре ужасов и детектива. Автор картин «Исцеление», «Пульс», «Сдача экзамена с человечности», «Харизма», «Лабиринт» и др.

Биография 
Родился в городе Кобе в префектуре Хиого 19 июля 1955 года. Во время обучения в Rikkyo University, где он изучал социологию, начал снимать на восьмиллимтеровую плёнку независимые фильмы. В 1983 году дебютировал с полнометражной картиной «Войны Кандагавы». В 80-е начал снимать малобюджетные фильмы в жанре пинку-эйга и фильмы о якудза в формате V-Cinema, которые сразу выпускались на видео. Репутация Киёси Куросавы как культового андеграундного режиссёра начинает складываться после создания картин для серии «Suit Yourself or Shoot Yourself».

Международный успех пришел к Киёси Куросаве в 1997 году, когда на Роттердамском кинофестивале был представлен его фильм «Исцеление». В 1998 году Киёси Куросава получил стипендию кинофестиваля Sundance на создание фильма «Ордер на жизнь». Картина была представлена в рамках Берлинского кинофестиваля. Его следующий фильм «Харизма» (1999) был отобран в Двухнедельник режиссёров Каннского кинофестиваля.

В 2005 году, также на Роттердамском кинофестивале, состоялась премьера фильма «Чердак». В 2008 году в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля был представлен фильм «Токийская соната», наследующий традициям драм Ясудзиро Одзу о разрушении семьи. За этот фильм Киёси Куросава был удостоен Приза жюри.

В 2015 году его фильм «Путешествие на берег» был отобран для программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля и получил приз за лучшую режиссуру.

В свободное от съёмок время Киёси Куросава преподаёт в Film School of Tokyo.

Фильмография

Полнометражные фильмы 
 Войны Кандагавы (1983)
 Do-re-mi-fa-musume no chi wa sawagu (1985)
 Милый дом (1989)
 Адская стража (1991)
 Исцеление (1997)
 Ордер на жизнь (1999)
 Бесплодные иллюзии (1999)
 Харизма (2000)
 Пульс (2001)
 Яркое будущее (2003)
 Двойник (2003)
 Чердак (2005)
 Искупление (мини-сериал) (2006)
 Токийская соната (2008)
 Реальность: Идеальный день для плезиозавра (2013)
 Седьмой код (2013)
 1905 (отменен)
 Путешествие на берег (2015)
 Жуткий (2016)
 Дагеротип (2016)
 Пока мы здесь (2017)
 Конец путешествия, начало мира (2019)
 Жена шпиона (2020)

Короткометражные фильмы 
 Bôryoku kyôshi: Hakushû dai satsuriku (1975)
 Shigarami gakuen (1980)
 Призрачный полицейский (2004)
 Театр ужасов Кадзуо Умэдзу: Дом жуков (2005)
 Beautiful New Bay Area Project (2013)

V-Cinema 
 Такси якудзы (1994)
 Men of Rage (1994)
 Suit Yourself or Shoot Yourself: The Heist (1995)
 Suit Yourself or Shoot Yourself: The Escape (1995)
 Дверь 3 (1996)
 Suit Yourself or Shoot Yourself: The Loot (1996)
 Suit Yourself or Shoot Yourself: The Reversal (1996)
 Suit Yourself or Shoot Yourself: The Nouveau Riche (1996)
 Suit Yourself or Shoot Yourself: The Hero (1996)
 The Revenge: A Visit from Fate (1996)
 The Revenge: A Scar That Never Fades (1996)
 Глаза паука (1997)
 Тропа змеи (1998)

DVD 
 Soul Dancing (2004)

Фильмы для ТВ 
 Wordholic Prisoner (1990)
 Водоворот радости (1992)
 Спиритический сеанс (2000)
 Matasaburo, the Wind Imp (2003)
 Покаяние (2012)

Библиография 
 Eizou no Karisuma (1992)
 Eiga wa Osoroshii (2001)
 Kurosawa Kiyoshi no Eigajutsu (2006)
 21 Seiki no Eiga o Kataru (2011)

Примечания

Литература 

Кинорежиссёры Японии
Выпускники Университета Риккё
Кинорежиссёры фильмов ужасов